Atwood peut se référer à :

Patronyme 

 Annie H. Atwood, peintre
 
 
 Charles B. Atwood (1849–95)
 Clare Atwood (1866-1962), artiste
 Colleen Atwood (1948-)
 , secrétaire adjoint de la Défense des États-Unis
 
 Duncan Atwood (1955-), athlète
 Eden Atwood
 Ethel Atwood (1866-1948), violoniste
 Garjan Atwood (1978-), un artiste numérique
 George Atwood (1746-1807), physicien britannique, et sa machine d'Atwood.
 
 Jane Evelyn Atwood (1947-), photographe américaine
 
 Jeff Atwood
 Jett Atwood, animatrice et dessinatrice américaine
 John Atwood (1643-1712)
 John Leland Atwood (1904-1999), ingénieur
 
 Kittredge C. Atwood, graveur sur bois
 Margaret Atwood (1939-), romancière canadienne
 Mary Anne Atwood (née South) (1817-1910)
 
 Susie Atwood (1953-), nageuse américaine
 Thomas Atwood (?-1793)
 Thomas Atwood (peintre)
  (1872–1949), géographe et géologue
 William Atwood (vers 1650-1712)
 William Atwood (franc-maçon)

Prénoms 
 Arthur Atwood Ballantine (1883-1960)
 Thomas Atwood Digges (1742-1822)
 Clara Atwood Fitts (1874-?), illustratrice
 Richard Atwood Glass (1820-1873)
 Carl Atwood Hatch (1889 - 1963), sénateur
 Howard Atwood Kelly (1858-1943)
 Charles Atwood Kofoid (1865–1947), zoologiste
 Harriet Atwood Newell (1793-1812)
 Phoebe Atwood Taylor (1909–1976)
 Atwood Thorne (1867-1932)
 David Atwood Wasson (1823–1887)

Toponymes

Canada

États-Unis 
 
 , ville du Colorado
 Atwood, un village des comtés de Douglas et de Piatt dans l'Illinois
 
 
 Atwood, ville du Kansas
 
 
 Atwood (Oklahoma)
 Atwood (Pennsylvanie)
 Atwood (Tennessee)

Fiction 
 Ryan Atwood, personnage de la série télévisée Newport Beach

Physique 
 Machine d'Atwood
 Pendule d'Atwood
 Nombre d'Atwood

Science 
 Atwood est un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.

Autres 
 
 
 CRAIG D. ATWOOD

Source de la traduction

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme